John O'Connell (atleet), Amerikaans atleet
 John O'Connell (zanger), sing- and songwriter uit Liverpool
 John O'Connell (meditatieleraar), meditatieleraar uit de kum nye
 John O'Connell (politicus), politicus en minister uit Ierland
John O'Connell (acteur), Amerikaans acteur